Беллони () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 
  (1864 — 1950) — итальянский политик.
  (1882 — 1957) — итальянский военный.
  (1892 — 1980) — итальянский велогонщик.
  (1884 — 1924) — итальянский фехтовальщик.
  (1861 — 1944) — итальянский художник.
  (1902 — 1957) — итальянский юрист и политик.
  (род. 1929) — итальянский футболист.
  (1882 — 1965) — уругвайский скульптор.
  (род. 1994) — итальянский футболист.
  (род. 1965) — итальянский режиссёр.
  (род. 1952) — итальянский гитарист и певец.
  (1919 — 1999) — американский судья.
 Беллони, Элизабетта (род. 1958) — итальянский дипломат.
  (1883 — 1938) — итальянский предприниматель и политик.